Diplasterias är ett släkte av sjöstjärnor. Diplasterias ingår i familjen trollsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trollsjöstjärnor
Diplasterias